TC 2000 puede referirse a:

 Turismo Competición 2000, campeonato de automovilismo argentino creado en 1979 y transformado en Súper TC 2000 en 2012;
 TC2000 Series, campeonato de automovilismo argentino creado en 2012 a partir de la transformación del anterior;
 Turismo Competición 2000 Chile, campeonato de automovilismo chileno creado en 1991;
 TC 2000 (Colombia), campeonato de automovilismo colombiano creado en 2004.